Kralupy bezeichnet in Tschechien

Kralupy nad Vltavou (Kralup an der Moldau), Stadt im Okres Mělník
Kralupy u Chomutova (Deutsch Kralup), abgebaggerte Stadt auf den Fluren von Málkov u Chomutova, Okres Chomutov